L'edizione 1963-1964 della Eredivisie si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Frans Geurtsen del , con 28 reti.

Stagione 
In questa stagione il campionato viene vinto dal neopromosso , una piccola squadra di Amsterdam. Ciò desta molta impressione, tuttavia militano in questa squadra Jan Jongbloed e Rinus Israël (che nel decennio successivo saranno entrambi vice-campioni del Mondo con la Nazionale olandese), Daan Schrijvers, Dick Hollander, il capocannoniere Frans Geurtsen, Frits Flinkevleugel, Joop Burgers e Henk Wery. I nerazzurri non iniziano bene, tuttavia cominciano a risalire diverse posizioni in classifica e arrivano all'ultima giornata con un solo punto di vantaggio sui campioni in carica del : la vittoria in rimonta contro il  vale il titolo.

In campo internazionale il PSV arriva fino ai quarti nella Coppa dei Campioni dove viene eliminato dallo , mentre poche speranze ha il "piccolo"  (il club milita infatti in Eerste Divisie) nel primo turno della Coppa delle Coppe che lo vede opposto al : gli inglesi vincono nettamente il ritorno in Inghilterra.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Olanda e ammessa alla Coppa dei Campioni 1964-1965
      Vincitrice della KNVB beker 1963-1964 e partecipante alla Coppa delle Coppe 1964-1965
      Partecipanti alla Coppa Piano Karl Rappan 1964-1965
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1964-1965
      Retrocessa in Eerste Divisie 1964-1965

Verdetti 
   campione dei Paesi Bassi 1963-1964.
   e  promosso in Eredivisie 1964-1965
  ,  retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
Campionato olandese di calcio